141 rok naszej ery
 141 rok przed naszą erą
 141 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 141
 planetoida (141) Lumen
 droga wojewódzka nr 141
 linia kolejowa nr 141
 Sonet 141 Williama Shakespeare'a
 Psalm 141
 samolot Jak-141
 niemiecki samolot Blohm & Voss Bv 141
 samolot Lockheed C-141 Starlifter
 rosyjski okręt atomowy K-141 "Kursk"
 141 eskadra myśliwska